Alfredo Misuri (1886-1951) – politico italiano
 Paolo Misuri (1961) – ex calciatore italiano